Camarena hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Camarena, municipio de la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha;
 Camarena de la Sierra, municipio de la comarca de Gúdar-Javalambre, provincia de Teruel, Aragón;
 Río Camarena, en Aragón, afluente del Guadalaviar (llamado Turia en Valencia);

Personajes 
 Enrique Camarena (1947-1985), agente encubierto de la DEA asesinado por un cartel mexicano;
 Guillermo González Camarena (1917-1965), científico e inventor mexicano;
 Héctor Michel Camarena (1948- ), político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
 Javier Camarena, tenor mexicano;
 Jorge González Camarena (1908-1980), pintor, escultor y muralista mexicano;
 Julio Camarena Laucirica (1949-2004), folclorista y economista español;
 Martha Lucía Mícher Camarena (1954- ), política mexicana, miembro del Partido de la Revolución Democrática;
 Pablo Camarena, militar en la Revolución mexicana;